Kalyptrazetes är ett släkte av kvalster. Kalyptrazetes ingår i familjen Microzetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Kalyptrazetes